Cet article présente les épisodes de la première saison de la seconde série télévisée .

Synopsis de la saison 
La neuvième incarnation du Docteur rencontre Rose Tyler qui devient sa toute nouvelle compagne. Ensemble, ils explorent notamment l'an cinq milliards et le Londres du  où ils rencontrent le Capitaine Jack Harkness. Cependant dans cette saison, l'élément commun à tous les épisodes est la présence du mot  (), dont la signification est expliquée dans les deux derniers épisodes.

Distribution

Acteurs principaux 
 Christopher Eccleston  : Le Docteur
 Billie Piper  : Rose Tyler

Acteurs récurrents et invités 
 Camille Coduri  : Jackie Tyler (épisodes 1, 2, 4, 5, 8 et 13)
 Noel Clarke  : Mickey Smith (épisodes 1, 4, 5, 11 et 13)
 John Barrowman  : Jack Harkness (épisodes 9 à 13)
 Penelope Wilton  : Harriet Jones (épisodes 4 et 5)
 Bruno Langley : Adam Mitchell (épisodes 6 et 7)
 Zoë Wanamaker  : Lady Cassandra (épisode 2)
 Eve Myles : Gwyneth (épisode 3)
 Simon Callow : Charles Dickens (épisode 3)
 Naoko Mori  : Toshiko Sato (épisode 4)
 Shaun Dingwall  : Pete Tyler (épisode 8)
 David Tennant : Dixième Docteur (épisode 13)

Liste des épisodes

Épisode 1 : Rose

Épisode 2 : La Fin du monde

Épisode 3 : Des morts inassouvis

Épisode 4 : L'Humanité en péril

Épisode 5 : Troisième Guerre mondiale

Épisode 6 : Dalek

Épisode 7 : Un jeu interminable

Épisode 8 : Fêtes des pères

Épisode 9 : Drôle de mort

Épisode 10 : Le Docteur danse

Épisode 11 : L'Explosion de Cardiff

Épisode 12 : Le Grand Méchant Loup

Épisode 13 : À la croisée des chemins

Voir aussi

Lien externe 
  DOCTOR WHO - Saison 1 Une fiction familiale critique de la saison sur Le Village

1